El Torneig de Sydney 2013, també anomenat Apia International Sydney 2013, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als Premiers Tournaments en categoria femenina. La 46a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 12 de gener del 2013 al Sydney Olympic Park Tennis Centre de Sydney, Austràlia.

El tennista local Bernard Tomic va guanyar el primer títol ATP de la seva carrera mentre que la polonesa Agnieszka Radwańska va guanyar el segon títol consecutiu de l'any. Els germans Bob i Mike Bryan van guanyar aquest títol per tercera ocasió.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013